Deze hits werden in 2022 538 Favourite op Radio 538.

538 Groep
Muziek in 2022
538 Favourites in 2022